Rebordelo steht für:

 Rebordelo (Amarante), eine Gemeinde in Portugal
 Rebordelo (Vinhais), eine Gemeinde in Portugal
 Rebordelo (São Tomé), eine Ortschaft im Distrikt Lembá des afrikanischen Inselstaats São Tomé und Príncipe
 Talsperre Rebordelo, eine Talsperre nahe der portugiesischen Gemeinde Rebordelo (Vinhais)